Entre panas fue una serie de álbumes que sacó el dúo venezolano de hermanos Servando & Florentino entre 1997 y 1998. En los 3 álbumes participan (además de Servando & Florentino) los siguientes artistas:

IV Creciente
Guaco
Nelson Arrieta
Carángano
Víctor Alexander
Calle Ciega
Magia Caribeña
Ornella

Álbumes 

Entre panas (1997).
Entre panas II - Tour '97 (1997).
Entre panas 3 (1998).